Makris kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Mikró Sofráno, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Nísos Ikaría, ö, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar